Тервиль () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Базель-Ланд.

Входит в состав округа Арлесхайм. Население составляет 9385 человек (на 31 марта 2008 года). Официальный код — 2775.

Ссылки 
 Официальная страница